Salvador Allende kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Salvador Allende, Tabasco, Nacajuca, 
 Salvador Allende, Nayarit, Tepic, 

Robotskapade Mexikoförgreningar